Фридрих Вильгельм Маркуль (; , Райхенбах (ныне Рыхлики, Эльблонгский повят, Польша) — , ) — немецкий  и .

Биография 
Учился у своего отца, затем в Эльбинге у Кристиана Урбана и в Дессау у Фридриха Шнайдера. С 1836 г. жил и работал в Данциге как органист Собора Святой Марии, руководил местным хоровым обществом, выступал как музыкальный критик в газете Danziger Zeitung. Автор трёх поставленных в Данциге опер: «Майя и Альпино, или Зачарованная роза» (; 1843), «Царь Сионский» (; 1850), «Вальпургиева ночь» (; 1855), двух ораторий, органных и хоровых сочинений. Отмечалось, что «Немецкий реквием» Иоганнеса Брамса близок к ранее написанной поминальной службе Маркуля.

Примечания

Ссылки 
 

Академические музыканты Германии
Оперные композиторы Польши